Jméno Poldi se používá ve více významech:

 Leopold – zdrobnělina mužského jména 
 Leopoldina, Leopoldine – zdrobnělina ženského jména 
 Huť Poldi, původně Poldina huť – továrna v Kladně
 Poldi kladívko – zkušební kladívko
 Poldi SONP Kladno – starší název hokejového klubu Rytíři Kladno

Související články 
 Polda – rozcestník